Vitesse kwam in het seizoen 1969/1970 voor het vierde seizoen op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1969/'70 onder leiding van trainer Cor Brom.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de zevende plaats met 32 punten (in het "2 punten"-systeem).
In de KNVB beker kwam Vitesse tot de tweede ronde waarin werd verloren van Ajax.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1969/70
 KNVB beker 1969/70

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1969/70